Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1997-98-ban 18 csapat küzdött a bajnoki címért. Huszadszor lett bajnok az Újpest, második a Ferencváros és harmadik helyet szerzett a Vasas. Kiesett a Békéscsabai Előre FC és az Ilzer-Stadler FC, feljutott a Nyíregyházi FC és a Dunaferr SE. Osztályozó mérkőzésen vett részt a Tiszakécske és a Videoton.

Osztályozók:
 Tiszakécskei FC - III. Kerületi TVE-Auto Trader 1-2, 1-1.
 Videoton FC Fehérvár - Matáv SC Sopron 2-1, 3-0.

Kiesett a Tiszakécske, feljutott a III. Kerületi TVE.

Végeredmény 

 A bajnok Újpesti TE játékosai
Szűcs Lajos k.(17), Fehér Csaba (28), Herczeg Miklós (33), Jenei Sándor (24), Kiskapusi Balázs (24), Kozma István (29), Pető Tamás (22), Sebők Vilmos (31), Szlezák Zoltán (31), Tóth Norbert (30), Véber György (22).
További játékosok: Kovács Zoltán (17), Onyeabor Monye (17), Bíró Szabolcs (16), Eszenyi Dénes (16), Tamási Zoltán (16), Korsós Attila (15), Szanyó Károly (13), Babati Ferenc (12), Kvasz Krisztián (12), Zombori Zalán (9), Bérczy Balázs (7), Goran Kopunović (3), Árgyelán János (1), Zelei Balázs (1).
Edző Várhidi Péter

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1